Die Division d’Honneur 2007/08 war 57. Spielzeit der neukaledonischen Division d’Honneur. Die Meisterschaft wurde zuerst in den beiden Regionen Grande-Terre und Lifou ausgespielt. In Grande-Terre wurde im Rundenturnier mit Hin- und Rückrunde gespielt. Die drei besten Vereine qualifizierten sich für die Playoffs, in der der neukaledonische Fußballmeister ausgespielt wurde. Die restlichen fünf Vereine spielen in einer Playdown-Runde zwei Absteiger aus Grande-Terre aus. In Lifou wurde in einer Einfachrunde gespielt. Der Sieger qualifizierte sich ebenfalls für die Play-Offs, dazu gab es einen Absteiger. Gespielt wurde im 4-2-1 Punktesystem.

In den Playoffs setzte sich der AS Magenta durch und wurde zum vierten Mal neukaledonischer Fußballmeister, wurde jedoch nicht für die OFC Champions League 2008/09 zugelassen. Nach den Playdowns aus Grand-Terre stiegen ACB Poya und Gaïtcha FCN ab, aus Lifou musste St. Jean Baptiste de Hnathalo die Liga verlassen. Die Mannschaft wurde durch JS Chépénéhé ersetzt.

Grande Terre 
Die ersten drei Vereine der Grand Terre Super Ligue qualifizierten sich für die Playoffs. Alle anderen Teams mussten in den Playdowns gegen den Abstieg spielen.

|}

Playdowns 
Die Playdowns wurde in einer Einfachrunde ausgetragen. Die Mannschaften übernahmen die erreichten Punkte aus der Super Ligue abzüglich 19 Punkte (Punktzahl, die der Letztplatzierte in der Super Ligue erreicht hatte). Die aus der Super Ligue übernommenen Punkte stehen in Klammern hinter der insgesamt erreichten Punktzahl.

|}

Lifou 

|}

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Rundenturnier mit Hin- und Rückrunde ausgespielt. Qualifiziert waren die drei besten Vereine aus Grand-Terre, sowie der Sieger aus Lifou.

|}

Weblinks 
 Die Division d’Honneur 2007/08 bei rsssf.com

2007 08
Fußballsaison 2007/08